Tarutino bezeichnet:

 den russischen Namen der ukrainischen Ortschaft Tarutyne.
 ein Dorf in der russischen Oblast Kaluga, siehe Tarutino (Kaluga).
 eine Schlacht des napoleonischen Russlandfeldzuges am 18. Oktober 1812, siehe Schlacht bei Tarutino.